Candilichera är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Candilichera ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Candilichera är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Sierra del Almuerzo,  meter över havet,  km norr om Candilichera. Runt Candilichera är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Soria,  km väster om Candilichera. Trakten runt Candilichera består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon